Alpha Diallo peut désigner :
 Alpha Diallo, un homme politique guinéen ;
 Alpha Diallo, le nom de Black M, un rappeur et auteur-compositeur français né en 1984 ;
 , un joueur américain de basket-ball né en 1997 ;
 Alpha Diallo, le nom d’un jeune lycéen du Lycée Honoré de Balzac a Mitry Mory